130. længdegrad kan henvise til:

 130. vestlige længdekreds
 130. østlige længdekreds